Enzelsdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Enzelsdorf (Gemeinde Gallizien), Katastralgemeinde von Gallizien, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Enzelsdorf (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Enzelsdorf (Gemeinde Schiedlberg), Ort bei Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Enzelsdorf (Gemeinde Fernitz-Mellach), Ortschaft von Fernitz-Mellach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark